Dadu – affluente del fiume Min nella provincia del Sichuan, in Cina
 Dadu – capitale durante la dinastia Yuan, in Cina
 Distretto di Dadu – distretto del Sindh, in Pakistan
 Distretto di Dadu – distretto della municipalità di Taichung, situata a Taiwan
 Serghei Dadu – ex calciatore moldavo